Octavius puede referirse a:
 César Augusto, emperador romano.
 Octavios (barco), barco fantasma encontrado en Estados Unidos.
 Una variante del nombre Oliver (nombre).